Иов Каминский (?— после 1849) — русский военный полковой священник Тобольского пехотного полка.

Второй в истории православного духовенства военный священник, награждённый орденом Святого Георгия.

Первым награждён этим орденом был священник Васильковский, Василий.

Биография 
Дата рождения неизвестна.

Отец Иов Каминский совершил необычайно отважный подвиг при штурме города Рахова во время Русско-турецкой войны 1828-1829, в 1829 году, при переправе через реку Дунай на неприятельский берег, благословив воинов, в полном облачении, переправился с ними на лодке. При нападении на неприятельскую батарею вступил на вал с крестом в руках, здесь был тяжело ранен пулей в щеку на вылет, с повреждением челюстей и языка.

Император Николай I пожаловал ему орден Святого Георгия 4-й степени. Сверх того мужественному пастырю пожалован пожизненный пансион ежегодно по пятьсот рублей и повелел Священному Синоду определить его к Петергофской Дворцовой церкви. Воля Государя была исполнена в указе Святого Синода от 29 июля 1829 г. № 9512, отпечатанном в огромном количестве экземпляров.

Дата и место смерти неизвестна.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 4276; 21 июля 1829).

Примечания

Ссылки 
 Военные священники: история и современность
 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны

Источники 

 Список кавалерам Российских Императорских и Царских орденов за 1849 год. Часть 2. Санкт-Петербург. В типографии 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1850. с. 26.

Священники Русской православной церкви